Арт Малик  (; наст. имя Атхар Уль-Хак Малик, ; род. 13 ноября 1952, Пакистан) — британский киноактёр пакистанского происхождения.

Биография

Фильмография 

 2017 — Шерлок
 2011 — Борджиа, телесериал Франция-Германия-Чехия-Италия
 2010 — Человек-волк
 2009 — Justice on the Grass — рассказчик
 2008 — Франклин
 2008 — Dean Spanley
 2006 — Небесные восхищения Нины
 2006 — Путь к 11 сентября
 2005 — English Harem, The
 2004 — Обманщики
 2003 — Tempo
 2002 — British Empire in Colour, The — сериал, озвучка
 2002 — Messiah 2: Vengeance Is Mine
 2002 — Out Done
 2001 — Таблоид
 2001 — Hajj: The Journey of a Lifetime рассказчик
 2001 — Messiah
 2001 — Hotel!
 2000 — Второе зрение: Игра в прятки
 2000 — Сотворение мира
 1999 — Vicious Circle
 1998 — Седьмой свиток фараона — сериал
 1999 — Клеопатра
 1999 — Холби Сити — сериал
 1998 — Задворки Нью-Йорка
 1996 — Roger Roger — сериал
 1995 — Path to Paradise: The Untold Story of the World Trade Center Bombing.
 1995 — Зов плоти
 1995 — Dalziel and Pascoe — сериал
 1994 — Первый рыцарь при дворце короля Артура
 1994 — Clockwork Mice
 1994 — Фламандская доска
 1994 — Правдивая ложь
 1993—2002 — Секретные материалы — сериал
 1993 — Эпоха вероломства
 1993 — Peak Practice — сериал
 1992 — Ковингтон Кросс — сериал
 1992 — Заложник
 1992 — Год кометы
 1992 — Город удовольствий
 1992 — Черепаший берег
 1990 — Stolen
 1989 — Shadow of the Cobra
 1988 — Hothouse
 1987 — Искры из глаз
 1986 — Telephone Behaviour: The Power and the Perils
 1986 — Death Is Part of the Process
 1986 — West of Paradise
 1986 — Гарем. Утрата невинности
 1986 — Boon — сериал
 1985 — Подземный мир
 1985 — Гарем
 1985 — Black Tower, The — сериал
 1984 — Jewel in the Crown, The — сериал
 1984 — Поездка в Индию
 1984 — Далекие шатры — сериал
 1981 — Bergerac — сериал
 1980 — Любовницы Ричарда
 1979 —  — сериал
 1979 — Арабские приключения
 1977 — Professionals, The — сериал
 1965 — Jackanory — сериал

Интересные факты 
 Рост 1.83 см.
 Снялся в 60 фильмах